Le mot kolovrat est originellement un nom commun signifiant « rouet » dans plusieurs langues slaves dont le tchèque, le serbo-croate et le slovène.

Culture et société 

 Dans la mythologie slave, le kolovrat est un symbole dédié dédié à Svarog, le dieu du feu et de la métallurgie.
 Kolovrat est un groupe russe de rock.
 Le palais Kolovrat est un monument de Prague (Tchéquie), où siège le Sénat.

Toponyme 
 Kolovrat est un village situé dans les faubourgs nord de Tuzla, dans le canton de Tuzla (fédération de Bosnie-et-Herzégovine, Bosnie-Herzégovine).